Alex Kuznetsov era il detentore del titolo, ma ha perso nel primo turno contro Hidalgo.

Nick Kyrgios ha battuto in finale Filip Krajinović 7–6(12–10), 6–4.

Teste di serie 

 Alex Bogomolov, Jr. (secondo turno)
 Donald Young (quarti di finale)
 Jack Sock (primo turno)
 Michael Russell (primo turno)

  Tim Smyczek (primo turno)
  Alex Kuznetsov (primo turno)
  Facundo Bagnis (primo turno)
  Peter Polansky (secondo turno)

Tabellone

Finals

Parte alta

Bottom Half

Collegamenti esterni 
 
 

Sarasota Open 2014